UFO est un acronyme anglais signifiant « ovni ». Selon le cas, il renvoie à :

Série télévisée 

 , titre original dUFO, alerte dans l'espace, série britannique diffusée du  au  sur .

 Cinéma 

 , film américain de Winston Jones sorti en 1956 ;
 , film britannique de Tony Dow sorti en 1993 ;
 UFO, film britannique de  sorti en 2012.
UFO, société de distribution.

 Musique 

 Groupe 

 , groupe de Hard rock.

 Album 

 , EP de Newton Faulkner sorti le .

 Chanson 

 , single de  sorti le  ;
 UFO, chanson de Michel Sardou, extraite de l'album Victoria, sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  sorti en .

 Autres 

 , jeu vidéo libre ;
 , format de sources de fonte numérique ;
 , salle de concerts londonienne des années 1960 ;
 ''', type d'attraction ;
 Ufo (genre)'' est un genre d'insectes diptère galligène de la famille des Cynipidae.